Les hippopotamoïdes (Hippopotamoidea) sont une super-famille de mammifères cétartiodactyles qui regroupe les hippopotames et les espèces qui sont plus proche d'eux que des cétacés que l'on classe dans la famille des anthracothères.

Place au sein des cétartiodactyles

Voir aussi

Références taxonomiques

Notes 

Artiodactyla